Lewellen steht für:
 Lewellen (Nebraska), einen Ort im US-Bundesstaat Nebraska

Lewellen ist der Familienname von:
 Hope Lewellen (geb. 1967), ehemalige US-amerikanische Rollstuhltennis- und Rollstuhlvolleyballspielerin